GUQ est un code qui peut désigner :
 , un aéroport desservant Guanare, la capitale de l'État de Portuguesa au Venezuela.

GUQ est un sigle qui peut désigner :
 , un campus de l'université de Georgetown à Education City, près de Doha, au Qatar.

guq est un code qui peut désigner :
 guayakí, une langue tupi-guarani parlée par les Guayaki, au Paraguay.

Code IATA des aéroports
Code